Иван Михайлов може да се отнася за:
 Иван Михайлов (1887 – 1962), български офицер, командир на Въздушните войски (1930 – 1934)
 Иван Михайлов (1891 – 1946), руски министр при адм. Александър Колчак
 Иван (Ванче) Михайлов (1896 – 1990), български революционер от Македония
 Иван Михайлов (1897 – 1982), български армейски генерал, министър на народната отбрана
 Иван Михайлов (р. 1944), български боксьор, олимпийски медалист